Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1974 года прошёл в Дареме (Северная Каролина) 5-6 июля и окончился победой сборной СССР со счётом 192—184.

Результаты

Результаты победителей у мужчин

Результаты победителей у женщин

Общий зачёт

Литература 
 

Июль 1974 года
Спорт в США в 1974 году
Международные спортивные соревнования в Северной Каролине
Международные соревнования по лёгкой атлетике в США
1974 год в лёгкой атлетике
1974 год в Северной Каролине
Спорт в Дареме (Северная Каролина)